Big Charles (, ) é um baterista e compositor brasileiro.

Discografia 
Retrato de cabeça

Bateristas do Brasil
Compositores do Brasil